Frizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Frizzi (* 1925), italienischer Fußballspieler
 Carlo Giuseppe Frizzi (1797–1831), Schweizer Architekt
 Fabio Frizzi (* 1951), italienischer Komponist
 Fabrizio Frizzi (1958–2018), italienischer Showmaster und Synchronsprecher

Außerdem ist Frizzi eine Variante des weiblichen Vornamens Fritzi.